Нябе — часть речной системы Донгнай на юге Вьетнама. Имеет большое транспортное значение как часть водного пути между городом Хошимин и Восточно-Китайским морем.

География 
Река образуется в месте слияния рек Сайгон и Донгнай в границах города Хошимин.

Отсюда река течет в направлении с севера на юг и является естественной границей между округом 7 и уездом Нябе города Хошимина с одной стороны и уездом Нёнчать провинции Донгнай.

Примечания 

Бассейн Южно-Китайского моря
Реки Вьетнама
География Хошимина
Донгнай (провинция)